Дама Эдит Найо Марш (;  — , Крайстчерч) — новозеландская детективная писательница, театральный деятель. Наравне с Агатой Кристи, Дороти Сэйерс, Глэдис Митчелл и Марджери Аллингем, считается одной из «королев британского детектива» и одним из самых ярких представителей Золотого века детективного жанра. Создательница Родерика Аллейна.

Литературным агентом писательницы была Дороти Олдинг, которая также работала с Агатой Кристи и Джеромом Сэлинджером. С 2010 года ежегодно вручается литературная премия имени Найо Марш (англ. Ngaio Marsh Awards).

Биография

Ранняя жизнь 

Фактически, Эдит Найо Марш родилась 23 апреля 1895 года в Крайстчерче, Новая Зеландия, однако её отец отказывался регистрировать ребёнка до 1899 года. Именно 23 апреля 1899 года считается официальной датой рождения писательницы.

Второе имя писательницы, «Найо», довольно популярно на её родине, и на языке маори означает «умненькая». Также этим именем названы вид насекомых и вид дерева, найденных в Новой Зеландии. Эдит Марш была единственным ребёнком в семье Роуз Элизабет (урожденная Сигер; ум. 1932) и Генри Эдварда Марша (ум. 1948). Сестра матери писательницы, Рут, была женой известного геолога, лектора и куратора Роберта Спейта (англ. Robert Speight) (1867—1949). Свое образование Марш получила в колледже Святой Маргариты в Крайстчерче, где она была одной из первых учениц только что открытого учебного заведения. Так же она изучала живопись в школе искусств Кентерберийского колледжа (Новая Зеландия), прежде чем присоединилась к гастролирующей театральной труппе Алана Уилки (англ. Allan Wilkie) (1878—1970) в 1916 году.

После этого она начала гастролировать по Новой Зеландии, а с 1928 — и по Великобритании. Тема театра и живописи позже оставит яркий след в её литературном творчестве.

С 1928 по 1932 годы она, вместе со своими знакомыми, основала небольшой бизнес по декору в Найтсбридже, Лондон, Англия.

Эдит Марш была членом художественной ассоциации, группы, базирующейся в Крайстчерче, её родном городе. Она выставлялась с ними в 1927, 1928, 1935, 1938, 1940 и 1947 годах.

Более всего Найо Марш прославили её 32 детективных романа, опубликованные между 1934 и 1982 годах. Считается одной из «Королев детектива», женщин-писательниц, доминирующих в криминальном жанре в его «золотой век» в 1920—1930 годы, промежутке между двумя Мировыми Войнами, так называемом «затянувшемся уик-эндом».

Творчество 

Главным героем всех её произведений является старший инспектор (позже — старший суперинтендант) Родерик Аллейн из Скотленд-Ярда. Её герой — аристократ по происхождению, что помогает ему свободно действовать как в низших, так и в высших слоях английского общества. Чаще всего, инспектор Аллейн театрально изобличает преступника — то устроит реконструкцию преступления с участием всех участников и нескольких наблюдающих (иногда в подобных постановках устраивает ловушку для разоблачения убийцы, как в романе «Убийца, ваш выход!»), то созовет множество людей (как в романе «На каждом шагу констебли») и расскажет им «историю одного убийства», попутно отвечая на вопросы «зрителей». В классическом британском детективе времен Марш было не принято сыщику иметь супруга — супруг считался «обузой» главному герою. Тем не менее, в романе «Маэстро, вы — убийца» Найо Марш вводит персонажа Агату Трой, известную художницу, которая позже становится женой Аллейна.

Подобно Пуаро у Кристи, Аллейн имеет своего «капитана Гастингса», также иногда появляющегося в романах Марш, особенно в ранних произведениях. Это журналист Найджел Батгейт, впервые появившийся в дебютной работе Марш — роман «Игра в убийство», где Аллейн расследует убийство кузена Найджела, Чарльза Рейкина. В этом же романе Найджел знакомится со своей будущей женой — Анджелой Норт, племянницей хозяина дома во Франтоке, где произошло убийство.

Действие большинства её романов происходит в Англии, но в четырёх в Новой Зеландии, где Аллейн либо прикреплен к полиции Новой Зеландии («Смерть в овечьей шерсти» и «Заклятие древних маори»), либо находится там в отпуске («Убийство в стиле винтаж» и Photo Finish). Действие романа «Семейка Лампри» начинается в Новой Зеландии, но продолжается в Англии.

Признание и дальнейшая жизнь 

Настоящей страстью Эдит Марш был театр. В 1942 году она осовременила «Гамлета» для Драматического общества Кентерберийского университетского колледжа (ныне — Драматическое общество Кентерберийского университета), первую из многих шекспировских постановок общества с её участием до 1969 года. В 1949 году её ученики, с поддержкой предпринимателя Дэна О`Коннора, гастролировали по Австралии с новыми версиями шести персонажей из Отелло и Пиранделло. В 1950-х она была связана с новозеландскими музыкантами, относительно недолговечной профессиональной гастрольной репертуарной кампанией. В 1972 году она была приглашена городским советом Крайстчерча, чтобы руководить подготовкой к постановке «Генриха V» Шекспира, постановка которого должна была быть первым представлением недавно построенного театра Джеймса Хэя в Крайстчерче.

Она жила, чтобы увидеть Новую Зеландию жизнеспособной профессиональной театральной индустрией при поддержке Совета по реалистическому искусству, с многими её протеже на переднем крае. Театр «Найо Марш» на 430 мест при Кентерберийском университете назван в честь писательницы, а её дом в Крайстчерче на кашемировых холмах стал её музеем.

В 1965 году Марш опубликовала автобиографию «Black Beech and Honeydew», в которой много рассуждала о своей театральной деятельности, и лишь мельком упомянула о сочинении детективов. Британский писатель и издатель Маргарет Льюис издала биографию Найо Марш под названием «Ngaio Marsh, A Life» в 1991 году. Биография Найо Марш за авторством Джоанны Дрейтон под названием «Ngaio Marsh: Her Life in Crime» была опубликована в 2008 году. Свою жизнь Найо Марш никогда не выставляла напоказ, а к концу жизни и вовсе начала уничтожать многие свои бумаги, письма и рукописи, из-за чего жизнь Марш сама превратилась в загадку.

Эдит Марш никогда не была замужем и не имела детей, наслаждаясь обществом своих подруг, включая Сильвию Фокс, но отрицала, что она — лесбиянка. Её биограф Джоанна Дрейтон писала, что Рой Воган после встречи с Найо Марш на борту лайнера P&O сказал: «Я думаю, Найо Марш хотела быть свободной птицей в мире, особенно в Новой Зеландии, которая имела определённые взгляды на устройство жизни».

За несколько недель до смерти с Марш произошел конфуз: её ошибочно объявили мертвой. Дэвид Маккой (которого также преждевременно похоронили на просторах англоязычной Википедии в 2011 году), автор одного из некрологов писательницы, обратился к ней с извинениями, и Марш, по словам Маккоя, «была великодушна и снисходительна, сказав, что ей было приятно прочитать столь любезный некролог». Вскоре, 18 февраля 1982 года, Эдит Найо Марш действительно умерла в родном городе Крайстчерче в своем доме и была похоронена на кладбище при церкви Святых Невинных. В настоящее время дом писательницы является её музеем.

Награды и почетные звания 
 1948 год — За заслуги перед театром Новой Зеландии
 1962 год — почетный доктор Кентерберийского университа
 1966 год — Дама-Командор Ордена Британской Империи за вклад в театральное искусство Новой Зеландии
 1978 год -премия Grand Master Award за пожизненный вклад в детективную беллетристику от the Mystery Writers of America
 2015 год — 23 апреля Марш удостоена Google Doodle

В 2019 году было объявлено, что Найо Марш является одним из претендентом на премию имени себя. В 2018 году издательство HarperCollins опубликовала роман ранее неизданный роман писательницы, дописанный Стеллой Даффи, — «Money in the Morgue». Именно этот роман номинирован в категории «Лучший роман». Однако «Money in the Morgue» проиграл роману Фионы Кидман «This mortal boy».

Библиография

Романы 

Главным героем всех романов Найо Марш был Родерик Аллейн. Вся серия хронологична, и была написана и опубликована, скорее всего, в порядке придумывания сюжетов.

Яркими романы Найо Марш сделало их не только красивый, изысканный стиль повествования, но и оригинальные способы убийства. Так, к примеру, одна жертва падает в кипящий гейзер («Заклятие древних Маори»), другую заживо закатывают в тюк с овечьей шерстью («Смерть в овечьей шерсти»), третья умирает от выстрела пистолета, спрятанного в пианино («Прелюдия к убийству») и почти никогда Марш никого не отравляла, что действовало врозь с Агатой Кристи, у которой отравление было излюбленным способом лишения жизни. Это связано с тем, что однажды мать повела маленькую Эдит на постановку «Ромео и Джульетты» Шекспира. Найо Марш была так впечатлена сценой отравления Джульетты, что до конца жизни боялась умереть от яда.

С 1974 года Найо Марш являлась членом знаменитого Детективного Клуба. Вероятно, можно сказать, что она была последним писателем Золотого века детективного жанра, принятым в Детективный клуб (ей было 79 лет), так как другие писатели Золотого века либо уже состояли в членстве, либо так и не были приняты в Клуб.

 «Игра в убийство» () (1934);
 «Убийца, ваш выход!» (англ. «Enter a Murderer») (1935);
 «Убийство в частной клинике» () (1935); Так же издавался в России под названием «Убийство в частной лечебнице»
 «Смерть в экстазе» (англ. «Death in Ecstasy») (1936); (1936);
 «Убийство в стиле винтаж» (англ. «Vintage Murder») (1937);
 «Маэстро, вы — убийца!» () (1938);
 «Смерть в белом галстуке» () (1938). Издан в России под названием «Кто подслушал слонёнка Госпела»;
 «Прелюдия к убийству»() (1939); Так же издавался в России под названиями «Увертюра к убийству» и «Увертюра к смерти»
 «Выпить и умереть» () (1940); Так же издавался в России под названием «Смерть в баре»
 «Семейка Лампри» () (1941). В США опубликована под названием «Смерть пэра» (); Так же издавался в России под названием «Объевшись миногами»
 «Танцующий лакей» () (1942); Так же издан в России под названием «Смерть и танцующий лакей»
 «Купаться запрещено!» () (1943). Так же издан в России под названием «Заклятье древних Маори»;
 «Смерть в овечьей шерсти» () (1945);
 «Money in the Morgue» (2018)
 «Занавес опускается» () (1947), другой вариант перевода — «Последний занавес»
 «Убийство вод аккомпанемент» (англ. «Swing, Brother, Swing») (1949). Издан в США под названием ();
 «Премьера» () (1951). Издан в США под названием ();
 «Старые девы в опасности» () (1954);
 «Форель и Фемида» (англ. «Scales of Justice») (1955). Издавался в России и под другим названием — «Весы Фемиды»;
 «Снести ему голову!» () (1957). В США опубликована под названием «Смерть дурака» ();
 «Пение под покровом ночи» () (1959); другой вариант перевода — «Ария с жемчугом»
 «Смерть в день рождения» () (1960). Так же издавался в России под названием «Мнимая беспечность»;
 «Рука в перчатке» (англ. «Hand in Glove») (1962);
 «Источник соблазнов» () (1964);
 «Смерть в театре „Дельфин“» () (1967);
 «Кругом одни констебли», другой вариант перевода — «На каждом шагу констебли» () (1968);
 «Однажды в Риме» (англ. «When in Rome») (1970);
 «Обманчивый блеск мишуры» () (1972);
 «Чернее некуда» () (1974);
 «Последний рубеж» () (1977);
 «Роковая ошибка» () (1978);
 «Фотофиниш» () (1980);
 «Свет гаснет» () (1982).

В 2018 году издательство HarperCollins опубликовало роман «Money in the Morgue», который Найо Марш начала писать в 1940-х годах, и действие которого происходит после действий романа «Смерть в овечьей шерсти», и до действий романа «Занавес опускается», но так и не закончила. Роман дописала Стелла Даффи (англ. Stella Duffy).

Рассказы 
 «Смерть в эфире» (англ. «Death on the Air») (1936)
 «I Can Find My Way Out» (1946 — USA)
 «Chapter and Verse: The Little Copplestone Mystery» (1974 — USA)
 «Moonshine» (~1936; точная дата неизвестна)
 «The Hand in the Sand» (1953)
 «My Poor Boy» (1959)
 «The Cupid Mirror» (1972)
 «A Fool about Money» (1973—USA)
 «Evil Liver» (1975)
 «Morepork» (1979—USA)

«Смерть в эфире и другие истории» (англ. «Death on the Air and Other Stories») (1995). Сборник рассказов, впервые опубликованный в 1995 году. Включает в себя 5 коротких рассказов из серии о Родерике Аллейне, три ранее не публиковавшихся и два автобиографических очерка.

См. также 
 Эркюль Пуаро
 Мисс Марпл
 Ниро Вульф
 Комиссар Мегрэ
 Шерлок Холмс
 Беатрис Брэдли

Примечания

Ссылки 
 Дом-музей Найо Марш в Крайстчерче

Умершие в Крайстчерче
Писательницы Новой Зеландии
Писатели Великобритании XX века
Писательницы Великобритании
Авторы детективной прозы
Члены Детективного Клуба
Выпускники Университета Кентербери